Lefebvre nebo Lefèvre je francouzské příjmení, které příslušelo vícero známým osobám:

Lefebvre
 François-Joseph Lefebvre (1755–1820) – maršál Francie
 Jean Lefebvre (1922–2004) – francouzský herec
 Jules Joseph Lefebvre (1836–1911) – francouzský malíř
 Joseph-Charles Lefèbvre (1892–1973) – kardinál, arcibiskup z Bourges, bratranec Marcela
 Henri Lefebvre (1901–1991) – francouzský marxistický filozof a sociolog
 Marcel Lefebvre (1905–1991) – katolický biskup, zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X.
 Philippe Lefebvre (* 1949) – francouzský varhaník

Lefevre
 Fabien Lefèvre (1982) – francouzsko-americký vodní slalomář
 Sophie Lefèvreová (1981) – francouzská tenistka
 Théo Lefèvre (1914–1973) – belgický křesťanskodemokratický politik a právník

Podobná příjmení 
 Fabre
 Favre
 Faure

Francouzská příjmení